Первый удар:
 Первый удар — понятие ядерной стратегии, которое подразумевает нанесение по противнику внезапного массированного ядерного удара.
 «Первый удар» — первый студийный альбом группы «Психолирик» (она же «Каста»).
 «Первый удар» — гонконгский фильм с Джеки Чаном в главной роли 1996 года.